Kociewie bezeichnet 
 
 Kociewie, ethnokukturelle Region in Nordpolen
 Kociewie (Zeitschrift), regionalhistorische Zeitschrift 1938–1939 
 Kociewie (Schiff), polnischer Massengutfrachter von 2009